Муссон:

 Муссон — устойчивый сезонный режим воздушных течений с резким изменением преобладающего ветра от зимы к лету и от лета к зиме;
 «Муссон» — малый ракетный корабль проекта 1234;
 «Муссон» — научно-исследовательское судно погоды (НИСП);
 «Муссон» — советский космический аппарат, часть космического геофизического комплекса.
 «Муссон» — баскетбольный клуб из Севастополя.

География  
 Муссон () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.